Житянино — деревня в Онуфриевском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Самое отдалённое селение Истринского района в юго-западном направлении (по прямой около 26 км), близ реки Малой Истры, у границы с Рузским районом, высота над уровнем моря 217 м. Ближайшие населённые пункты на севере — Ульево в 1 км и Бочкино в 1,5 км.

Население

Примечания

Ссылки 
  Сельское поселение Онуфриевское
 Сельское поселение Онуфриевское. Краеведческая справка
 Онуфриевское
 
 Карта Истринского района Московской области

Литература 
 

Населённые пункты городского округа Истра